Бериллаты — химические соединения, представляющие собой соли амфотерного гидроксида бериллия Be(OH)2, который диссоциирует преимущественно с отщеплением протона: 
 

Склонность бериллия образовывать бериллатный (BeO22–) и дибериллатный (Be2O32–) анионы, как и другие его свойства, отличные от свойств щелочноземельных металлов, объясняется большой плотностью заряда иона Be2+. На сегодняшний день получены бериллаты и дибериллаты щелочных и щелочноземельных металлов.

Свойства 
Бериллаты представляет бесцветные или белые кристаллические вещества, устойчивые на воздухе только в отсутствие следов влаги. В присутствии влаги или при растворении в воде бериллаты легко гидролизируют, с образованием гидроксида бериллия и соответствующей щелочи: 

 

 

При растворении бериллатов в разбавленных щелочных растворах образуется более устойчивые  комплексные соединения — гидроксобериллаты: 

 

 

При концентрации раствора щелочи до 35% образуется комплексный гидроксобериллатный анион эмпирического состава [BeO(OH)2]. Комплексные гидроксобериллатные ионы значительно устойчивее бериллатного, поэтому при большой концентрации щелочи даже кипячение раствора не приводит к разрушению гидроксобериллатов и выделению гидроксида бериллия в осадок. 

Бериллаты легко реагируют с кислотами различной силы и концентрации, с образованием гидроксида бериллия или соответствующей соли бериллия:

 

 

Так же в присутствии влаги бериллаты легко реагируют с диоксидами углерода и серы, различными оксидами азота и т.п.:

Получение 
Бериллаты образуются в различных условиях. Наиболее распространен способ высокотемпературного синтеза при взаимодействии оксида или гидроксида бериллия с оксидами, гидроксидами или карбонатами щелочных металлов: 
 

 

 

 

При растворении бериллия, а также его оксида или гидроксида в концентрированных растворах щелочей образуются гидроксобериллаты:

Применение 

На использовании бериллатов щелочных металлов основан один из методов разделения бериллия и алюминия.

Примеры 
 Оксобериллат натрия
 Тетрагидроксобериллат натрия

Примечания 

Соединения бериллия
Соли